Chuneola är ett släkte av kräftdjur. Chuneola ingår i familjen Chuneolidae. 

Chuneola är enda släktet i familjen Chuneolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Chuneola